Puxico peut désigner :

 Puxico, une ville du comté de Stoddard, dans le Missouri, aux États-Unis.
 , un album de , chanteuse américaine.